Le Mort vivant, film sorti en 1911
 Le Mort vivant, film français sorti en 1912
 Le Mort-vivant film américain sorti en 1974